L'organisation des fédérations de ski des pays alpins (ou OPA) est une organisation  regroupant les fédérations de ski de huit pays européens. En collaboration avec la fédération internationale de ski, elle organise diverses compétitions de ski nordique destinées aux jeunes sportifs, dont la Coupe OPA de combiné nordique ou les Jeux nordiques de l'OPA.

Membres 
L'organisation des fédérations de ski des pays alpins comprend huit membres, tous originaires de pays alpins, Espagne exceptée.

Liens externes 
  Le site officiel, qui comprend seulement des résultats récents
 Règlement OPA

Association ou organisme lié au sport
Alpes